

Personnalités 
 Sarr Boubacar (1951- ), joueur sénégalais de football
 Saar Klein (1967- ), acteur américain
 Saar Koningsberger (1987- ), actrice néerlandaise

 Alison Saar (1956- ), artiste américaine ;
 Betye Saar (1926- ), artiste américaine ;
 Ferdinand von Saar (1833–1906), écrivain autrichien ;
 Gideon Saar (1966- ), homme politique israélien ;
 Indrek Saar (1973- ), acteur et homme politique estonien ;
 Mart Saar (1882–1963), compositeur et organiste estonien.

Voir aussi